

Cinema 
 Carnaval  – film del 1953 diretto da Henri Verneuil
 Carnaval  – film del 1987 diretto da Ronny Coutteure

Musica 
 Carnaval – genere di musica folcloristica andina
 Carnaval – opera di Robert Schumann per pianoforte, op. 9
 Carnaval – album degli Spyro Gyra del 1980
 Carnaval – album di Wynton Marsalis del 1987
 Carnaval – album dei Barão Vermelho del 1988
 Carnaval – singolo di Claudia Leitte del 2018